

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Blaine – città della Contea di Lawrence, Kentucky
 Blaine – città della Contea di Aroostook, Maine
 Blaine – township della Contea di Benzie, Michigan
 Blaine – città della Contea di Anoka, Minnesota
 Blaine – township della Contea di Washington, Pennsylvania
 Blaine – città della Contea di Grainger, Tennessee
 Blaine – città della Contea di Whatcom, Washington
 Blaine – città della Contea di Burnett, Wisconsin

Onomastica 
 Blaine – nome proprio di persona inglese maschile

Personaggi 
 Blaine – personaggio della serie di videogiochi Pokémon
 Blaine il Mono – una intelligenza artificiale impazzita nella serie La torre nera di Stephen King
 Blaine Anderson – personaggio della serie televisiva Glee

Persone 
 Hal Blaine – batterista statunitense 
 James Gillespie Blaine – politico statunitense
 Julien Blaine – poeta e artista francese

Pagine correlate 
 Contea di Blaine